Grand bazar peut désigner :

Films 
 Le Grand Bazar, film français de Claude Zidi (1973) ;
 Grand Bazar (Sweepings), film américain	de John Cromwell (1933).

Autres 
 Le Grand bazar d'Istanbul, marché couvert à Istanbul, Turquie ;
 Le Grand bazar d'Ispahan, marché couvert à Ispahan, Iran ;
 Le Grand Bazar de Lyon, ancien grand magasin situé à Lyon, France et détruit en 2005 ;
 Le Grand bazar de la rue de Rennes, ancien grand magasin, détruit en 1972 ;
 , livre de Daniel Cohn-Bendit ;
 Le Grand Bazar : Finale, nouvelle de Stephen King ;
 Le Grand Bazar, album de Weepers Circus.
 Grand Bazar, mieux connu sous l'abréviation GB est une ancienne enseigne belge. 
 .
 .